Новачешти има више значења:

 Новачешти (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Новачешти (Прахова), насеље у округу Прахова у Румунији